Павел Петрович Карцов ( — ) — генерал от инфантерии, военный писатель, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 

Сын адмирала Пётра Кондратьевича Карцова, брат генерала от инфантерии Александра Петровича Карцова и сестры милосердия Елизаветы Петровны Карцовой, родился 24 июня 1821 года, происходил из дворян Новгородской губернии.

Образование получил в Новгородском графа Аракчеева кадетском корпусе и Дворянском полку, из которого 2 августа 1842 года был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк.

В 1849 году Карцов участвовал в походе гвардии в Венгрию против мятежников.

В 1856 году произведён в полковники, в 1857 году назначен командиром 3-го стрелкового батальона, в 1858 году — командиром учебного стрелкового батальона, в 1861 году — командиром Санкт-Петербургского гренадерского полка.

Произведённый 30 августа 1862 года в генерал-майоры, в следующем году Карцов принял участие в подавлении восстания в Польше. За отличия против поляков был награждён орденами св. Владимира 3-й степени (в 1863 году) и св. Станислава 1-й степени (в 1864 году).

30 августа 1870 года произведён в генерал-лейтенанты с назначением начальником 18-й пехотной дивизии, в 1876 году назначен начальником 3-й пехотной дивизии.

В войне с Турцией в 1877—1878 годах Карцов, кроме командования Ловче-Сельвинским отрядом и удачных действий под Плевной (занятие селений Тораса, Турского Избора и Горного Тетевена), совершил с отдельной колонной трудный зимний переход через Траянов перевал за Балканы, заняв с бою ряд городов (Сопот, Карлово и другие), и в 1878 году за отличие был награждён орденом Белого Орла с мечами.

По окончании войны Карцов был прикомандирован к Главному штабу и в конце 1885 года, вследствие своего преклонного возраста, был зачислен по запасным войскам. 18 апреля 1892 года Карцов был окончательно уволен со службы с производством в генералы от инфантерии.

Среди прочих наград Карцов имел ордена св. Анны 1-й степени (в 1867 году, императорская корона к этому ордену пожалована в 1869 году) и св. Владимира 2-й степени (в 1874 году).

Умер 22 апреля 1892 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Митрофаниевском кладбище. Имел сына Георгия.

Перу Карцова принадлежат следующие труды:
 Субалтерн-офицер в роте, эскадроне и батарее. СПб., 1884
 История лейб-гвардии Семёновского полка. 1683—1854. Ч. 1—2. СПб., 1852—1854
 Памятно-справочная книга для командиров отдельный частей войск. СПб., 1880
 Командование отдельной частью. СПб., 1883
 Командование ротой и эскадроном. СПб., 1881 (2-е издание, исправленное и дополненное: СПб., 1885)
 Воспоминания участника минувшей войны. СПб., 1879
 Исторический очерк Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса и Нижегородской военной гимназии. 1834—1884. СПб., 1884
 Исторический очерк лейб-гвардии Первого стрелкового Е. И. В. батальона с 1856 по 1885 год. СПб., 1885
 Справочная книжка для строевого офицера. СПб., 1887
 Из прошлого. Личные и служебные воспоминания. Ч. 1—2. СПб., 1888

Кроме того, в журналах «Русская старина», «Военный сборник» и других, а также в газетах, им была напечатана масса статей военно-исторического и мемуарного характера.

Семья 
Женат на Александре Петровне Чайковской (1835—22.01.1899), двоюродной сестре Петра Ильича Чайковского. Умерла в Царском селе от рака печени, похоронена на Митрофаниевском кладбище. В семье было 11 детей - Пётр, Елизавета,Николай, Михаил, Мария, Екатерина, Александра, Прасковья, Лидия, Георгий. Сын Георгий (1861—1931) — деятель общественного охотничьего движения.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Том I. А—К. — М., 2009
 
 
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. — СПб, 1872; То же: Исправлено по 1 января. — СПб., 1885
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. — СПб., 1878
 

 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Дворянского полка
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Военные историки
Мемуаристы Российской империи
Похороненные на Митрофаниевском кладбище
Пётр Чайковский